Niemcy:
 Weilersbach – gmina w Bawarii, w powiecie Forchheim
 Weilersbach – dzielnica miasta Villingen-Schwenningen, w Badenii-Wirtembergii
 Weilersbach – dzielnica gminy Oberried, w Badenii-Wirtembergii
 Weilersbach – dzielnica gminy Braunsbach, w Badenii-Wirtembergii
 Weilersbach – rzeka, dopływ Amper

Zobacz też:
 Weilerbach